Titan (także Balta Albă, pol. Biały Staw) – osiedle w Bukareszcie
 Balta Albă – gmina w okręgu Buzău
 Balta Albă – jezioro w okręgu Buzău